

Persone 
 Eleanor Stackhouse Atkinson – scrittrice, giornalista e insegnante statunitense
 Eli T. Stackhouse – politico statunitense
 Jerry Stackhouse – cestista statunitense
 Reginald Stackhouse – educatore e politico canadese
 Robert Stackhouse – artista e scultore statunitense

Personaggi 
 Stackhouse – personaggio della serie televisiva Stargate Atlantis
 Jason Stackhouse – personaggio della serie di romanzi del Ciclo di Sookie Stackhouse scritti da Charlaine Harris
 Sookie Stackhouse – protagonista della serie di romanzi del Ciclo di Sookie Stackhouse scritti da Charlaine Harris